Аукараву () — буква алфавита каннада, обозначает дифтонг «АУ». Внутри слова передаётся с помощью контактного постпозитивного сварачихнама (диакритического знака) оутва ೌ .

Литература 
 Каннада-русский словарь. М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко Москва-1979

Каннада